est une expression anglo-saxon signifiant « trop d'information ». Elle peut faire référence à :

 , chanson de Duran Duran ;
 , album de Maxïmo Park.